

Patronyme 

(Classement par ordre alphabétique du prénom)
 Casey (1975-), rappeuse française ;
 Al Casey (1915-2005), guitariste de jazz américain ;
 Bernie Casey (1939-2017), un acteur américain ;
 
 Bill Casey (1945-), homme politique canadien ;
 Conor Casey (1981-), footballeur international américain ;
 Daniel Casey (1972-), acteur britannique ;
 Duncan Casey (1990-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Eduardo Casey (1847-1906), éleveur et homme d'affaires argentin ;
 Jacqueline Casey (1927-1992), graphiste américaine ;
  (1951-), musicien, chanteur, compositeur et réalisateur artistique américain (KC and the Sunshine Band) ;
 Jane Casey (1977-), romancière irlandaise ;
 Joe Casey (19??-), scénariste américain de bandes dessinées ;
  (1887–1966), joueur de baseball américain ;
 
  (1918–2010), homme politique canadien ;
 Jurrell Casey (1989-), joueur américain de football américain ;
 Karan Casey (1969-), chanteuse irlandaise ;
 Lawrence P. Casey (1940-), acteur américain  ;
 Marie-Pierre Casey (1937-), comédienne française ;
 Martyn P. Casey (1960-), un bassiste australien ;
 Nollaig Casey (19??-), une musicienne traditionnelle irlandaise ;
 Patrick Casey (1978-), un acteur, scénariste et producteur américain ;
 Robert R. Casey (1916-1986), représentant républicain du Texas et juge ;
  ;
 Solanus Casey (1870-1957), prêtre capucin américain ; 
  (1857-1925), entomologiste américain et fils du suivant ;
  (1831-1896), soldat et ingénieur américain, père du précédent ;
 Timothy Casey (1862-1931), archevêque canadien ;
 William Casey (1913-1987), directeur de la CIA.

Personnage fictif 
 Casey, joueur de baseball fictif, principal protagoniste du poème Casey au bâton.
 Matthew Casey, capitaine des pompiers dans la série Chicago Fire.

Prénom

Toponyme 

 La base antarctique Casey, base permanente australienne sur le continent Antarctique.
 Casey, une paroisse du Québec, au Canada.
 Casey, municipalité cantonale de l'Ontario, au Canada.
 Casey, ville du comté d'Adair, en Iowa, aux États-Unis.
 Casey, ville des comtés de Cumberland et Clark, en Illinois aux États-Unis.

Société 
 Casey's General Stores est un commerce d'alimentation de proximité.

Patronyme irlandais
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Prénom épicène
Prénom américain